Charly Niessen, de son vrai nom Carl Niessen, auteur-compositeur autrichien.
 Claudia Niessen, femme politique belge germanophone.
 Hans Niessen, homme politique belge germanophone, père de la précédente.
 Helga Niessen, joueuse de tennis allemande.
 Karel Niessen, physicien théoricien néerlandais.
 Patrick Niessen, joueur de billard carambole belge.

Patronyme germanique
Patronyme belge
Patronyme lorrain